Homozygota dominująca – organizm (komórka), w którym oba allele danego genu są dominujące (AA). Organizm (komórka) może być homozygotą dominującą pod względem większej liczby genów (np. AA, BB, CC). W przypadku innych genów może być heterozygotą (Dd, Ee) lub homozygotą recesywną (ff, gg).

Genetyka